Альфред Бени (; 3 июня 1923, Вена — 4 июня 1995) — австрийский шахматист, международный мастер (1951).

Двукратный серебряный призер чемпионатов Австрии (1947 и 1952 гг.).

В составе национальной сборной Австрии участник семи шахматных олимпиад (1950—1954, 1958—1964 гг.; в 1950 г. играл на 1-й доске), квалификационных соревнований командного первенства Европы и нескольких Кубков Клары Бенедикт.

Участник ряда крупных международных турниров.

В 1957 г. представлял Австрию в зональном турнире.

Состоял в венских шахматных клубах: „Schachklub Sandleiten“ (до 1941 г.), „Schachklub Hietzing Wien“ (1941—1945 и 1948—1977 гг.), „Schachklub Ing. Georg Weisel“ (1945—1948 гг.), „Schachklub Donaustadt“ (1977—1995 гг.; в том числе в качестве президента).

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Австрии